Ling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yong Ling
 Yong Yuan Ling